L'équipe cycliste Uno-X Pro (anciennement nommée Uno-X Norwegian Development Team) est une équipe cycliste norvégienne. Créée en 2017 avec une licence d'équipe continentale, elle court avec le statut d'UCI ProTeam depuis 2020.

L'équipe Uno-X Dare Development lui sert d'équipe de réserve.

Histoire de l'équipe 

L'équipe est créée en 2017 par deux clubs cyclistes qui en sont propriétaires, le Ringerike Sykkelklubb et le Lillehammer Cykleklubb, et un sponsor principal, la chaîne de stations services . Selon ses dirigeants, l'équipe a pour but de former de jeunes cyclistes norvégiens. Kurt Asle Arvesen est engagé en tant que manager sportif. Elle prend le relais de l'équipe continentale norvégienne Ringeriks-Kraft dissoute fin 2016.

Principales victoires

Compétitions internationales 
 Championnats du monde
 Contre-la-montre espoirs : 2021 (Johan Price-Pejtersen)

 Championnats d'Europe
 Contre-la-montre espoirs : 2021 (Johan Price-Pejtersen)

Courses d'un jour 
 Tour de Fyen : 2017 (Audun Fløtten), 2021 (Niklas Larsen)
 Ringerike GP : 2018 (Syver Wærsted), 2019 (Kristoffer Skjerping)
 Circuit Het Nieuwsblad espoirs : 2018 (Erik Nordsæter Resell)
 Gylne Gutuer : 2019 (Kristoffer Skjerping)
 International Rhodes Grand Prix : 2020 (Erlend Blikra)
 Hafjell TT : 2020 (Andreas Leknessund)
 Lillehammer GP : 2020 (Andreas Leknessund), 2021 (Idar Andersen)
 À travers le Hageland : 2021 (Rasmus Tiller)
 Paris-Tours espoirs : 2021 (Jonas Iversby Hvideberg)
 Grand Prix Megasaray : 2022 (Tord Gudmestad)
 Boucles de l'Aulne-Châteaulin : 2022 (Idar Andersen)

Courses par étapes 
 Tour du Frioul-Vénétie julienne : 2020 (Andreas Leknessund)
 Tour de la Mirabelle : 2021 (Idar Andersen)
 Tour d'Antalya : 2022 (Jacob Hindsgaul Madsen)

Championnats nationaux 
  Championnat du Danemark sur route : 3
 Course en ligne espoirs : 2020 (Julius Johansen)
 Contre-la-montre espoirs  : 2020 (Julius Johansen) et 2021 (Johan Price-Pejtersen)
  Championnat de Norvège sur route : 3
 Contre-la-montre : 2019 et 2020 (Andreas Leknessund)
 Course en ligne espoirs : 2020 (Martin Urianstad)

Classements UCI 
L'équipe participe aux circuits continentaux et principalement à des épreuves de l'UCI Europe Tour. Le tableau ci-dessous présente les classements de l'équipe sur ce circuit, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Europe Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Uno-X Pro Cycling Team en 2022 

|-
| Jonas Abrahamsen || 20/09/1995 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Idar Andersen || 30/04/1999 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Erlend Blikra || 11/01/1997 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Anthon Charmig || 25/03/1998 ||  || Uno-X Dare Development Team
|-
| Fredrik Dversnes || 20/03/1997 ||  || Team Coop
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Niklas Eg || 06/01/1995 ||  || Trek-Segafredo
|-
| Jonas Gregaard || 30/07/1996 ||  || Astana-Premier Tech
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Tord Gudmestad || 08/05/2001 ||  || Team Coop
|-
| Kristoffer Halvorsen || 13/04/1996 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Lasse Norman Hansen || 11/02/1992 ||  || Team Qhubeka NextHash
|-
| Jacob Hindsgaul Madsen || 14/07/2000 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Ådne Holter || 08/07/2000 ||  || Ex-professionnel (Joker Fuel of Norway 2020)
|-
| Morten Hulgaard || 23/08/1998 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Anders Halland Johannessen || 23/08/1999 ||  || Uno-X Dare Development Team
|-
| Tobias Halland Johannessen || 23/08/1999 ||  || Uno-X Dare Development Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Kristian Kulset || 01/10/1995 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Sindre Kulset || 07/08/1998 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Niklas Larsen || 22/03/1997 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| William Blume Levy || 14/01/2001 ||  || Team ColoQuick
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Erik Nordsaeter Resell || 28/09/1996 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Lars Saugstad || 28/05/1997 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Anders Skaarseth || 07/05/1995 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Iver Skaarseth || 15/03/1998 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Torjus Sleen || 30/03/1997 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Rasmus Tiller || 28/07/1996 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Torstein Træen || 16/07/1995 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Martin Urianstad || 06/02/1999 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Søren Wærenskjold || 12/03/2000 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Syver Wærsted || 08/08/1996 ||  || Uno-X Pro Cycling Team

Saisons précédentes 

 Effectif

 Victoires

Effectif

 Victoires

Effectif

Victoires

|-
|12/05/2019 || Ringerike Grand Prix||  ||08 1.2 ||  Kristoffer Skjerping
|-
|16/06/2019 ||  du Tour de Haute-Autriche ||  ||07 2.2 ||  Anders Skaarseth
|-
|27/06/2019 || Championnat de Norvège du contre-la-montre ||  ||09 CN ||  Andreas Leknessund
|-
|18/08/2019 ||  de l'Arctic Race of Norway ||  ||03 2.HC ||  Markus Hoelgaard
|-
|09/09/2019 || Gylne Gutuer||  ||08 1.2 ||  Kristoffer Skjerping
|}

Effectif

|-
| Jonas Abrahamsen || 20/09/1995 ||  || Uno-X Norwegian Development
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Idar Andersen || 30/04/1999 ||  || Uno-X Norwegian Development
|-
| Erlend Blikra || 11/01/1997 ||  || Team Coop
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Jacob Hindsgaul Madsen || 14/07/2000 ||  || Team ColoQuick
|-
| Daniel Hoelgaard || 01/07/1993 ||  || Groupama-FDJ
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Markus Hoelgaard || 04/10/1994 ||  || Uno-X Norwegian Development
|-
| Morten Hulgaard || 23/08/1998 ||  || Team ColoQuick
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Jonas Iversby Hvideberg || 09/02/1999 ||  || Uno-X Norwegian Development
|-
| Julius Johansen || 13/09/1999 ||  || Team ColoQuick
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Kristian Kulset || 01/10/1995 ||  || Uno-X Norwegian Development
|-
| Sindre Kulset || 07/08/1998 ||  || Uno-X Norwegian Development
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Niklas Larsen || 22/03/1997 ||  || Team ColoQuick
|-
| Andreas Leknessund || 21/05/1999 ||  || Uno-X Norwegian Development
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Erik Nordsæter Resell || 28/09/1996 ||  || Uno-X Norwegian Development
|-
| Frederik Rodenberg || 22/01/1998 ||  || Team ColoQuick
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Lars Saugstad || 28/05/1997 ||  || Uno-X Norwegian Development
|-
| Anders Skaarseth || 07/05/1995 ||  || Uno-X Norwegian Development
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Iver Skaarseth || 15/03/1998 ||  || Uno-X Norwegian Development
|-
| Torjus Sleen || 30/03/1997 ||  || Uno-X Norwegian Development
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Torstein Træen || 16/07/1995 ||  || Uno-X Norwegian Development
|-
| Martin Urianstad || 06/02/1999 ||  || Uno-X Norwegian Development
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Syver Wærsted || 08/08/1996 ||  || Ex-professionnel (Uno-X Norwegian Development 2018)

Victoires

|-
|01/03/2020 || Grand Prix International de Rhodes||  ||08 1.2 ||  Erlend Blikra
|-
|07/03/2020 ||  du Tour de Rhodes||  ||07 2.2 ||  Erlend Blikra
|-
|25/07/2020 || Championnat de Norvège du contre-la-montre ||  ||09 CN ||  Andreas Leknessund
|-
|04/09/2020 ||  du Bałtyk-Karkonosze Tour ||  ||07 2.2 ||   Frederik Rodenberg
|-
|04/09/2020 || Hafjell GP (clm) ||  ||08 1.2 ||  Andreas Leknessund
|-
|05/09/2020 || Lillehammer GP||  ||08 1.2 ||  Andreas Leknessund
|-
|12/09/2020 || Championnat de Norvège sur route espoirs ||  ||09 CN ||  Martin Urianstad
|-
|12/09/2020 || Championnat du Danemark du contre-la-montre espoirs ||  ||09 CN ||  Julius Johansen
|-
|13/09/2020 || Championnat du Danemark sur route espoirs ||  ||09 CN ||  Julius Johansen
|-
|19/09/2020 ||  du Tour of Malopolska ||  ||07 2.2 ||   Jonas Abrahamsen
|-
|20/09/2020 ||  du Tour of Malopolska ||  ||07 2.2 ||   Torstein Træen
|-
|08/10/2020 ||  du Tour du Frioul-Vénétie Julienne (clm/éq) ||  ||07 2.2 ||   Uno-X Pro Cycling Team
|-
|10/10/2020 ||  du Tour du Frioul-Vénétie Julienne ||  ||07 2.2 ||  Andreas Leknessund
|-
|11/10/2020 || Classement général du Tour du Frioul-Vénétie Julienne ||  ||07 2.2 ||  Andreas Leknessund
|}

Effectif

|-
| Jonas Abrahamsen || 20/09/1995 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Idar Andersen || 30/04/1999 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Erlend Blikra || 11/01/1997 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Anthon Charmig || 25/03/1998 ||  || Uno-X Dare Development Team (2021)
|-
| Kristoffer Halvorsen || 13/04/1996 ||  || EF Pro Cycling
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Jacob Hindsgaul Madsen || 14/07/2000 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Daniel Hoelgaard || 01/07/1993 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Markus Hoelgaard || 04/10/1994 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Morten Hulgaard || 23/08/1998 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Jonas Iversby Hvideberg || 09/02/1999 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Julius Johansen || 13/09/1999 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Kristian Kulset || 01/10/1995 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Sindre Kulset || 07/08/1998 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Niklas Larsen || 22/03/1997 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Johan Price-Pejtersen || 26/05/1999 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Erik Nordsæter Resell || 28/09/1996 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Frederik Rodenberg || 22/01/1998 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Lars Saugstad || 28/05/1997 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Anders Skaarseth || 07/05/1995 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Iver Skaarseth || 15/03/1998 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Torjus Sleen || 30/03/1997 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Rasmus Tiller || 28/07/1996 ||  || NTT Pro Cycling
|-
| Torstein Træen || 16/07/1995 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Martin Urianstad || 06/02/1999 ||  || Uno-X Pro Cycling Team
|-
| Søren Wærenskjold || 12/03/2000 ||  || Joker Fuel of Norway
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Syver Wærsted || 08/08/1996 ||  || Uno-X Pro Cycling Team

Victoires

|-
|27/05/2021 || Prologue du Tour de la Mirabelle||  ||07 2.2 ||  Idar Andersen
|-
|30/05/2021 ||  du Tour de la Mirabelle||  ||07 2.2 ||  Erlend Blikra
|-
|30/05/2021 || Classement général du Tour de la Mirabelle||  ||07 2.2 ||  Idar Andersen
|-
|30/05/2021 || Tour de Fyen||  ||08 1.2 ||  Niklas Larsen
|-
|05/06/2021 || À travers le Hageland ||  ||04 1.Pro ||  Rasmus Tiller
|-
|05/08/2021 ||  de l'Arctic Race of Norway ||  ||03 2.Pro ||  Markus Hoelgaard
|-
|07/08/2021 ||  du Sazka Tour ||  ||05 2.1 ||   Tobias Halland Johannessen
|-
|08/08/2021 ||  du Sazka Tour ||  ||05 2.1 ||   Tobias Halland Johannessen
|-
|19/09/2021 ||  du Tour de Slovaquie ||  ||05 2.1 ||   Kristoffer Halvorsen
|-
|02/10/2021 || Lillehammer GP||  ||08 1.2 ||  Idar Andersen
|-
|10/10/2021 || Paris-Tours espoirs||  ||08 1.2U ||  Jonas Iversby Hvideberg
|-
|16/10/2021 || Championnat du Danemark du contre-la-montre espoirs ||  ||09 CN ||  Johan Price-Pejtersen
|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

  

Équipe cycliste en Norvège
UCI ProTeam
Équipe cycliste Uno-X